Heinz Henseler ist der Name folgender Personen:

* Heinz Henseler (Tierzüchter) (1885–1968), deutscher Agrarwissenschaftler und Tierzüchter
 Heinz Henseler (Psychoanalytiker) (1933–2011), deutscher Psychoanalytiker